Slovenija:
 Krn, 2244 metra visok vrh Krnskog pogorja
 Krn (Kobarid, Slovenija), naselje u sastavu općine Kobarid